Lista di città del Kirghizistan, nazione dell'Asia.

Lista

Altri progetti

Geografia del Kirghizistan